

Sigle 
 Gemelli Diversi – gruppo musicale italiano
 Giornale di Vicenza – quotidiano di informazione
 Global Development Village – attività del Jamboree mondiale dello scautismo

Codici 
 GDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glendive (Montana) (Stati Uniti)

Altro
 GdV – abbreviazione comunemente usata in meccanica per indicare i "gradi di vincolo"